Motociklistična Velika nagrada Japonske 1992 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 29. marca 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992